

Patronyme 

 Georges Bernanos (1888-1948), écrivain français
 Jean Bernanos (1648–1695), capitaine flibustier et corsaire français.
 Michel Bernanos (1923-1964), poète et auteur fantastique, fils de l'écrivain Georges Bernanos.